Le tournoi de tennis de Brisbane est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1983 se dispute du 14 au .

Pam Shriver remporte le simple dames. En finale, elle bat Wendy Turnbull, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anne Hobbs et Wendy Turnbull.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brisbane
 Saison 1983 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1983
Brisbane
Sport en Australie en 1983
Tennis en novembre 1983